Джимми Макдональд (настоящее имя Джон Джеймс Макдональд (; ) — американский аниматор, актёр, диктор, музыкант и руководитель отдела звуковых эффектов Диснея. С 1948 по 1977 год он был официальным голосом Микки Мауса.

Ранняя жизнь 
Родился 19 мая 1906 года в Данди, Шотландия. Его родителями были Ричард Уильям Макдональд и Минни Холл. Семья эмигрировала в Америку, когда Макдональду было месяц.

В молодости Макдональд устроился на работу музыкантом, что в 1934 году дало ему возможность записать музыку для мультфильма Disney. Затем он заключил постоянный контракт с Диснеем, став главой звукового отдела.

Смерть 
Уйдя на пенсию в 1977 году, Макдональд умер от сердечной недостаточности 1 февраля 1991 года у себя дома и был похоронен на мемориальном кладбище в Глендейле.

Фильмография

Награды 
 1985 — премия Уинзора Маккея

Примечания

Ссылки 

Персоналии:Disney
Сотрудники Walt Disney Animation Studios